Pulitzer kan referere til:
 Joseph Pulitzer – Amerikansk bladudgiver og journalist
 Roxanne Pulitzer – Amerikansk overklassekvinde
 Pulitzerprisen – En fornem, årlig journalistpris, der bliver uddelt i USA
 Pulitzer, Inc. – En aviskæde i USA

Jødiske efternavne